West Head ist der Name dreier verschiedener Kaps an Neuseelands  Südinsel:
 am Eingang der Okains Bay auf der Banks Peninsula
 am Ende einer Halbinsel an der Nordküste des Queen Charlotte Sound
 ein felsiges Kap an der Westseite der Zufahrt zum Tory Channel und östlichster Punkt der Südinsel Neuseelands.